Электро́нная вычисли́тельная маши́на (сокращённо ЭВМ) — комплекс технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации, вычислений, автоматического управления. При этом основные функциональные элементы (логические, запоминающие, индикационные и др.) выполнены на электронных элементах. Термин машина означает устройство, выполняющее механические движения. Современные компьютеры не являются машинами, название сохранилось за ними от простых счетных машин.

Согласно Большому энциклопедическому словарю (2000)  ЭВМ — то же, что компьютер.

Задолго до появления ЭВМ существовали другие виды вычислительных машин.

Особенности терминологии 

Понятие «электронно-вычислительная машина» следует отличать от более широкого понятия «вычислительная машина» (компьютер); ЭВМ является одним из способов воплощения вычислителя. ЭВМ подразумевает использование электронных компонентов в качестве её функциональных узлов, однако вычислитель может быть устроен и на других принципах — вычисления могут быть произведены механическим, биологическим, оптическим, квантовым и другими способами, работая за счёт перемещения механических частей, движения электронов, фотонов или за счёт других физических явлений. Кроме того, по типу функционирования вычислительная машина может быть аналоговой, цифровой и комбинированной (аналого-цифровой).

В настоящее время термин «ЭВМ», как относящийся больше к вопросам конкретного физического воплощения вычислителя, почти вытеснен из бытового употребления и в основном используется инженерами цифровой электроники, как правовой термин в юридических документах, а также в историческом смысле — для обозначения вычислительной техники 1940—1980-х годов и больших вычислительных устройств, в отличие от персональных.

Во времена широкого распространения аналоговых вычислительных машин, что тоже были, в своём подавляющем большинстве, электронными, во избежание недоразумений использовалось название «цифровая электронная вычислительная машина» (ЦЭВМ) или «счётная электронная вычислительная машина» (СЭВМ); для подчеркивания того, что это устройство осуществляет непосредственно вычисления результата, в то время как аналоговая машина по сути осуществляет процесс физического моделирования с получением результата измерением).

История создания ЭВМ 

 Первые гражданские ЭВМ Z1 и Z2 были созданы в конце 1930-х годов в Германии.
 1941 год — Конрад Цузе создал вычислительную машину Z3, которая имела все свойства современного компьютера.
 1942 год — в университете штата Айова Джон Атанасов и его аспирант Клиффорд Берри создали (а точнее — разработали и начали монтировать) первую в США электронную цифровую вычислительную машину. Хотя эта машина так и не была завершена в связи с уходом Атанасова на войну, она, как пишут историки, оказала большое влияние на Джона Мокли, который, спустя четыре года создал первую в мире ЭВМ ЭНИАК.
 В начале 1943 года успешные испытания прошла первая американская вычислительная машина Марк I, предназначенная для выполнения сложных баллистических расчётов для ВМС США.
 В конце 1943 года заработала английская вычислительная машина специального назначения «Колосс». Машина работала над расшифровкой секретных кодов нацистской Германии.
 В 1944 году Конрад Цузе разработал ещё более быструю вычислительную машину — Z4.
 1946 год стал годом создания первой американской гражданской универсальной электронной цифровой вычислительной машины ЭНИАК.
 В 1950 году в Киеве под руководством академика С. А. Лебедева был создан первый советский сверхвычислитель МЭСМ, на следующий год в Москве под руководством И. С. Брука была создана ЭВМ М-1.
 С 1962 года ЭВМ применяются на космических кораблях Союз и Л-1 (облёт Луны).
 1967 стал годом, посвящённым формальным методам проектирования электронных вычислительных машин под руководством Глушкова.
 30 октября 1967 года в СССР произведена первая в мире полностью автоматическая стыковка двух космических аппаратов (беспилотных кораблей «Союз» под названиями «Космос-186» и «Космос-188».
 В 1969 году ЭВМ ракеты Н-1 обрабатывал данные с более чем 13 тысячи датчиков ракеты.

Основные виды ЭВМ 
По размеру аппаратной части могут быть выделены различные классы ЭВМ.
 Супер ЭВМ (Суперкомпьютеры).
 Большие ЭВМ (Мэйнфреймы).
 Мини-ЭВМ — малая ЭВМ, имеет небольшие размеры и стоимость. Появившись в конце 1960-х годов, мини-ЭВМ имели широкие возможности в решении задач различных классов.
 МикроЭВМ — ЭВМ малых размеров, созданная на базе микропроцессора. Ранее различали микроЭВМ следующих видов: встроенные и персональные, настольные и портативные, профессиональные и бытовые. Термин ПЭВМ (персональная ЭВМ) вытеснен синонимом «персональный компьютер» (сокращённо: ПК). В настоящее время персональные компьютеры не относятся к микрокомпьютерам.

См. также 

 Вычислительная машина
 Чарлз Бэббидж
 Ада Лавлейс
 Энциклопедия кибернетики
 ZX Spectrum
 БЦВМ
 ЕС ЭВМ
 СМ ЭВМ
 ЕС ПЭВМ
 Квантовый компьютер
 Биокомпьютер
 Оптический компьютер

Примечания

Ссылки 
 «История советских компьютеров» — фильм от 26 мая 2018 года на YouTube-канале «House of NHTi».

Вычислительная техника